

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zakoleje – część wsi Stare Ratowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo
 Zakoleje – część wsi Wolica w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny

Zobacz też 
 Za Koleją